Канада је учествовала на 17. Светском првенству у атлетици на отвореном 2019. одржаном у Дохи од 27. септембра до 6. октобра седамнаести пут, односно учествовала је на свим првенствима до данас. Репрезентацију Канаде представљала су 46 такмичара (23 мушкарца и 23 жена) који су се такмичили у 30 дисциплини (14 мушких, 16 женских и 1 мешовита).,

На овом првенству Канада је по броју освојених медаља заузела 23. место са 5 освојене медаље (1 сребрну и 4 бронзане).. У табели успешности према броју и пласману такмичара који су учествовали у финалним такмичењима (првих 8 такмичара) Канада је са 15 учесника у финалу заузела 9. место са 55 бодова.

Учесници 

 Мушкарци:
 Андре де Грас — 100 м, 200 м
 Арон Браун — 100 м, 200 м, 4х100 м
 Брендон Родни — 200 м, 4х100 м
 Филип Осеј — 400 м, 4х400 м (м+ж)
 Марко Ароп — 800 м
 Брендон Макбрид — 800 м
 Мохамед Ахмед — 5.000 м, 10.000 м
 Џастин Најт — 5.000 м
 Џон Мејсон — Маратон
 Берхану Дегефа — Маратон
 Метју Хјуз — 3.000 м препреке
 Риан Смитон — 3.000 м препреке
 Џон Геј — 3.000 м препреке
 Гејвин Смели — 4х100 м
 Моболаде Аџомале — 4х100 м
 Остин Кол — 4х400 м (м+ж)
 Еван Данфе — 20 км ходање, 50 км ходање
 Матје Билодо — 50 км ходање
 Мајкл Мејсон — Скок увис
 Ђанго Лавет — Скок увис
 Тим Недов — Бацање кугле
 Демијан Ворнер — Десетобој
 Пирс Лепаг — Десетобој

 Жене:
 Кристал Емануел — 100 м, 200 м
 Eјана Брижит Стиверне — 400 м, 4х400 м, 4х400 м (м+ж)
 Мадлин Прајс — 400 м, 4х400 м, 4х400 м (м+ж)
 Линдси Батерворт — 800 м
 Габријела Дебуес-Стафорд — 1.500 м
 Андреа Секафиен — 5.000 м
 Рејчел Клиф — 5.000 м
 Наташа Водак — 10.000 м
 Lyndsay Tessier — Маратон
 Мелани Мајранд — Маратон
 Саша Голиш — Маратон
 Филиција Џорџ — 100 м препоне
 Саге Вотсон — 400 м препоне, 4х400 м
 Женевјев Лалонд — 3.000 м препреке
 Риган Ји — 3.000 м препреке
 Марија Бернард-Галеа — 3.000 м препреке
 Алисија Браун — 4х400 м
 Рејчел Шејман — 20 км ходање
 Алиша Њумен — Скок мотком
 Келси Ахбе — Скок мотком
 Британи Кру — Бацање кугле
 Сара Митон — Бацање кугле
 Елизабет Гледл — Бацање копља

Освајачи медаља (5)

сребро (1) 
 Андре де Грас — 200 м

бронза (4) 
 Андре де Грас — 100 м
 Мохамед Ахмед — 5.000 м
 Еван Данфе — 50 км ходање
 Демијан Ворнер — Десетобој

Резултати

Мушкарци

Десетобој

Жене

Мешовито

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 2019. на сајту ИААФ
 Званични сајт ИААФ

Земље учеснице на Светском првенству у атлетици на отвореном 2019.
Канада на Светском првенству у атлетици на отвореном